Zerhouni est un nom de famille notamment porté par :
 Elias Zerhouni, né le  à Nedroma en Algérie, est un médecin radiologue algéro-américain qui a été directeur des National Institutes of Health (NIH) de 2002 à 2008. Il dirige désormais Sanofi R&D qui est en phase de transformation sous l'égide de Christopher Viehbacher à la tête de Sanofi.
 Jilali ben Driss Zerhouni el Youssefi, né en 1860 au village d'Oulad Youssef dans le Nord du massif de Zerhoun en Maroc, est un homme politique marocain.
 Nawfel Zerhouni, né le 14 septembre 1995 à Casablanca en Maroc, est un footballeur marocain
 Nouria Yamina Zerhouni, née en 1957, est l'actuelle Walie en  dans la wilaya de Boumerdès en Algérie. Accusée de corruption, elle est condamnée à 5 ans de prison ferme le .
 Noureddine Yazid Zerhouni, né en 1937 à Tunis en Tunisie et mort le  à Alger, est un homme politique algérien et ancien Ministre de l'Intérieur.
 Mohamed Benamar Zerhouni, né le  à Nedroma en Algérie, est un homme politique algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme